Louis Allis ist der Name folgender Personen:

* Louis Allis (Golfspieler) (1866–1950), US-amerikanischer Golfspieler 
 Louis Allis (Politiker) (1916–1994), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker